Го́спер () — английская фамилия:

Фамилия
 Госпер, Билл (род. 1943) — американский математик и программист, в честь которого названа кривая Госпера.
  (1842—1913) — американский политик и бизнесмен,  и Секретарь Территории Аризона, в честь которого назван округ в Небраске.
  (род. 1933) — австралийский бегун на 4×400 метров (серебряный медалист ОИ-1956), вице-президент МОК, один из главных организаторов ОИ-2000, президент НОК Океании, председатель  (1980—1985), президент Олимпийского комитета Австралии (1980—1985), председатель и управляющий Royal Dutch Shell (1980—1993), Главный комиссар , директор компании , офицер Ордена Австралии (1986) и ряда других наград.

Прочее
 Госпер — округ в Небраске (США).